Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 1993/94 war die 49. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord angesiedelt. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam Altona 93 nach neun Jahren aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die beiden Aufsteiger VfL Lohbrügge und Horner TV, die beide erstmals in die höchste Hamburger Amateurklasse aufgestiegen waren.

Sieger wurde der SC Concordia Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten ASV Bergedorf 85 nahm er an der Aufstiegsrunde zur neu gegründeten Regionalliga Nord teil. Dort belegte Concordia den ersten Platz und stieg auf, während Bergedorf auf dem letzten Platz den Aufstieg verpasste. Aufgrund der Einführung der Regionalliga Nord und der Aufteilung der Oberliga Nord in zwei Staffeln stiegen der ASV Bergedorf 85, die Amateurmannschaft des FC St. Pauli, der VfL Pinneberg, der Barsbütteler SV, der Harburger TB 1865, Altona 93 und der SV Halstenbek-Rellingen in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein auf.

Am Saisonende mussten keine Mannschaft absteigen.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 1993/94 im deutschen Fußball-Archiv

1993
Fußballsaison 1993/94